«Too Easy» — песня американских рэперов Gunna и Фьючера. Она была выпущена 24 сентября 2021 года на лейблах YSL Records и 300 Entertainment как лид-сингл с третьего студийного альбома Gunna DS4Ever. Песня была спродюсирована Wheezy и Sean Momberger.

Описание 
Джон Блистейн из Rolling Stone описал интрументал трека как «колючую арфу вокруг чётких барабанов, мощных басовых ударов и зловещего синтезатора». Gunna и Фьючер поют о том, как они могут легко добиться успеха, когда сотрудничают, а также о «богатстве и успехе, которых достигли в своей карьере».

Ремикс 
Официальный ремикс на песню при участии Родди Рича был выпущен 3 декабря 2021 года. Он является последней бонусной песней с DS4Ever.

Чарты

Примечания 

Песни Gunna
Песни, написанные Gunna
Песни на английском языке
Песни Фьючера
Песни Родди Рича